Коню́шки () — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1504 человека. Занимает площадь 17,638 км². Почтовый индекс — 77036. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Конюшки на сайте Верховной рады Украины